Osoby o tym nazwisku:
 Dave Deroo – amerykański basista
 Sam Deroo – belgijski siatkarz